Оконек () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Злотувский повят, Великопольское воеводство. Население — 8975 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борки
 Боруцино
 Брокенцино
 Хвалиме
 Чосанец
 Джевице
 Глинки-Мокре
 Глинки-Сухе
 Лендычек
 Лётынь
 Любничка
 Ломчево
 Пнево
 Подгае
 Венгожево-Щецинецке

Сёла, не входящие в округа 
Анелин
Бабий Двур 
Войнувко
Дольник 
Крушка
Любница
Любницкий Млын
Пшыбыслав
Рыдзынка
Скоки
Циосанец-Больково
Черск

Соседние гмины 
 Гмина Борне-Сулиново
 Гмина Чарне
 Гмина Дебжно
 Гмина Ястрове
 Гмина Липка
 Гмина Щецинек
 Гмина Злотув

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Великопольского воеводства